Safiye Sultan - consorte imperiale ottomana, Haseki del sultano Murad III e madre e Valide Sultan del sultano  Mehmed III. 
 Safiye Hanımsultan - principessa ottomana, figlia di Ayşe Hümaşah Sultan e nipote di Mihrimah Sultan. 
 Safiye Hanımsultan, figlia di Ismihan Sultan e nipote del sultano Selim II. 
 Safiye Hanımsultan - principessa ottomana, figlia di Gevherhan Sultan e nipote del sultano Ahmed I. 
 Safiye Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Murad IV. 
 Safiye Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ibrahim I. 
 Safiye Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mustafa II. 
 Safiye Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Mehmed Selaheddin e nipote del sultano Murad V.